Благо, может означать:

 Благо — экономический термин, то, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие.
 Благо — в этике то же, что и добро.
 Благо, Пётр (1939—2018) — словацкий учёный-юрист, правовед.

См. также 
 
 Благодать
 Благосостояние
 Благополучие